Айзенман — еврейская фамилия:
 Айзенман, Алексей Семёнович (1918—1993) — советский живописец, пейзажист, график, педагог.
 Айзенман, Берта Ефимовна (1903—1997) — советский микробиолог.
 Айзенман, Питер (; род. 1932) — американский архитектор, один из основоположников архитектурного деконструктивизма.

Примечания